Ральф Стаффорд, Ральф де Стаффорд (англ. Ralph de Stafford) — имя нескольких представителей английского рода Стаффордов:

 Стаффорд, Ральф, 1-й граф Стаффорд (24 сентября 1301 — 31 августа 1372) — 2-й барон Стаффорд с 1308, 1-й граф Стаффорд с 1351
 Стаффорд, Ральф (рыцарь) — английский рыцарь, старший сын и наследник Хьюго де Стаффорда, 2-го графа Стаффорда, и Филиппы де Бошан
 Ральф де Стаффорд (ок. 1337 — 1347) — старший сын и наследник Ральфа Стаффорда, 1-го графа Стаффорда